А́нна Серге́евна Дру́бич (Анна Сергеевна Соловьёва, род. 27 июня 1984, Москва) — российская актриса, пианистка и композитор.

Биография 

Родилась 27 июня 1984 года в Москве.

В 2006 году окончила высшую школу театра и исполнительского искусства в Мюнхене, факультет по классу фортепиано.

Выступала с концертами, сотрудничала с:
 оркестром «Зальцбургер Моцартеум»,
 оркестром «Виртуозы Москвы»,
 Крымским Симфоническим оркестром,
 камерным оркестром KREMLIN.

С 2013 года живёт в Лос-Анджелесе воспитывает двух дочерей и пишет музыку для фильмов.

Семья 
 Мать — Татьяна Друбич — актриса и врач. 
 Отец — Сергей Соловьёв — режиссёр (1944—2021).

Фильмография

Актриса 
 1989 — «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» — эпизод — ангел на шкафу
 1991 — «Дом под звёздным небом» — Катрин
 1994 — «Три сестры» — Маша в детстве
 2009 — «2-Асса-2» — Аня, дочь Алики и Крымова

Автор музыки к фильмам 
 «О любви» (2003)
 «2-Асса-2» (2008)
 «Анна Каренина» (2009)
 «Одноклассники» (2010)
 «Звезда» (2014)
 «Тайны города Эн» (2015)
 «Ке-ды» (2016)
 «Большой» (2017)
 «Оптимисты» (2017)
 «Красные браслеты» (2017)
 «Садовое кольцо» (2018)
 «Завод» (2019)
 «Ути-ути-ути» (2019)
 «А кто не любит Генделя, тот получит пенделя» (2019)
 «Страшные истории для рассказа в темноте» (2019) (Совместно с Марко Белтрами)
 «Одесса» (2019)
 «Бомба» (2020)
 «Гипноз» (2020)
 «Надвое» (2022)
 «Варвар» (2022)

Автор музыки к мультфильмам 

 «Машкины страшилки» (2014—2018)

Также написала музыку к авторской программе Сергея Соловьёва «Те, с которыми я…», которая идёт на телеканале «Культура».

Награды и номинации 
 Московский конкурс им. Бетховена (1-е место)
 Бременский национальный конкурс по классу фортепиано (награда Моцарта)
 стипендии Фонда Спивакова и Фонда Крайнева
 2009 — молодёжная премия «Триумф»
 2010 — номинация на премию «Ника» в категории «Лучшая музыка к фильму» («2-Асса-2»)
 2017 — номинация на премию «Ника» в категории «Лучшая музыка к фильму» («Ке-ды»)
 2018 — номинация на премию «Золотой орёл» в категории «Лучшая музыка к фильму» («Большой»)
 2020 — премия «Золотой орёл» в категории «Лучшая музыка к фильму» («Одесса»)
 2021 — премия «Ника» за 2019 год в категории «Лучшая музыка к фильму» («Одесса»)
2021 — премия «Ника» за 2020 год в категории «Лучшая музыка к фильму» («Гипноз»)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Анна Друбич — о жизни в США, Голливуде, работе над новым фильмом Парфенова и своих легендарных родителях.
 Анна Друбич на сайте Продюсерской компании «Среда»

Композиторы России
Выпускники Мюнхенской высшей школы музыки и театра
Лауреаты премии «Белый слон» (Россия)